Менгес — фамилия. Известные носители:
 Менгес, Карл Генрих — филолог
 Менгес, Крис (род. 1940) — британский кинооператор и режиссёр. 
 Менгес, Луис (1888—1969) — американский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.